Pałac Alterlaa – pałac w Liesing, dzielnicy Wiednia
 Wohnpark Alterlaa – osiedle mieszkaniowe w dzielnicy Liesing w Wiedniu
 Alterlaa (stacja metra) – jedna ze stacji metra w Wiedniu na linii U6